Ши́ле () — немецкая фамилия:

Персоналии 
 Шиле, Мартин (1870—1939) — министр продовольствия Германии.
 Шиле, Эгон (1890—1918) — австрийский художник.
 Шиле, Александр-Пётр-Адриан Яковлевич (1830—1897) — российский архитектор.

Топоним 
 Шиле — район в провинции Стамбул (Турция)
 Шиле — село в Табасаранском районе Дагестана.